Václav Pšenička (1906–1961) – czechosłowacki sztangista
 Václav Pšenička (1931–2015) – czechosłowacki sztangista